Ocnița heißen folgende geographische Objekte:

Verwaltungseinheiten, Städte, Gemeinden:
 Rajon Ocnița, Verwaltungseinheit in der Republik Moldau, Rumänien

 Ocnița (Republik Moldau), Hauptstadt des Rajons Ocnița, Republik Moldau
 Ocnița (Transnistrien), Gemeinde in Transnistrien (Republik Moldau)
 Ocnița (Dâmbovița), Gemeinde im Kreis Dâmbovița, Rumänien 

weitere Orte:
 Ocnița (Bistrița-Năsăud), Dorf im Kreis Bistrița-Năsăud, Rumänien
 Ocnița (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea, Rumänien
 Ocnița-Răzeși, Dorf in der Gemeinde Cucuruzeni, Rajon Orhei, Republik Moldau
 Ocnița-Țărani, Dorf in der Gemeinde Zorile, Rajon Orhei, Republik Moldau